IBD est un sigle qui peut désigner :
 indice biologique diatomées, un indice de l'état des écosystèmes basé les diatomées présentes dans l'eau ;
 Investor's Business Daily, un quotidien d'informations économiques et financières américain.